Sarastro - um personagem da Flauta Mágica, de Mozart
 3026 Sarastro - um asteróide da cintura principal

Desambiguação